Суперліга Албанії 2022—2023 — 84-й чемпіонат Албанії з футболу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати 
Команди грають по 4 матчі з кожним суперником: 36 матчів загалом.

1-18 тури

19-36 тури

Тур за туром

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Суперліга Албанії на soccerway 

2022—2023
Албанія
Албанія
2022 в албанському спорті
2023 в албанському спорті